Эльвин Мирзоев:
 Мирзоев, Эльвин Афган оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Мирзоев, Эльвин Хаджи оглы (род. 1974) — азербайджанский актёр и режиссёр.